Ukraińska Amatorska Liga () – czwarta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich na Ukrainie (w latach 1992-1995 piąty poziom ligowy), utworzona w 1992 roku i zarządzana przez Stowarzyszenie Ukraińskiego Futbolu Amatorskiego (AAFU), a wcześniej (do 1996/97) przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej (FFU). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) w grupach regionalnych i przeznaczone są dla krajowych amatorskich zespołów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Ukrainy wśród amatorów, który wraz z medalistami ligi otrzymuje promocję do Druhiej lihi (III ligi ukraińskiej).

W pierwszym sezonie 1992/1993 rozgrywki nazywały się Mistrzostwa Ukrainy w piłce nożnej spośród drużyn kultury fizycznej (), a od sezonu 1993/94 do sezonu 1996/97 Amatorska liga (). Wcześniej w latach 1964-1991 organizowano Mistrzostwa Ukraińskiej SRR w piłce nożnej spośród drużyn kultury fizycznej, chociaż niektóre źródła podają rok 1937.

System rozgrywek 
Obecny format ligi zakładający podział na grupy, a potem turniej finałowy obowiązuje od sezonu 1992/93. Drużyny rozgrywają mecze ligowe systemem kołowym "jesień-wiosna", a w latach 1999-2016 systemem kołowym "wiosna-jesień". Zwycięzcy każdej z grup w turnieju finałowym walczą o tytuł mistrzowski.

W sezonach 1992/93 - 1995/96 drużyny zmagali się w 6 grupach i nie prowadzono turniejów finałowych. Potem liczba grup zmieniała się od 3 do 8. Również prowadzono w niektórych sezonach kolejne etapy w grupach.

Drużyny rozgrywają mecze ligowe systemem kołowym "jesień-wiosna", a w latach 1999-2016 systemem kołowym "wiosna-jesień". Zwycięzcy każdej z grup w turnieju finałowym walczą o tytuł mistrzowski.

Mistrzowie i pozostali medaliści 
Nieoficjalne

Mistrzostwa Ukraińskiej SRR (1964-1991)

Mistrzostwa Ukrainy 
Oficjalne

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Ukrainy na podium oficjalnie stawało w sumie 107 drużyn. Liderami klasyfikacji są Bałkany Zoria, HPZ Warwa, KZEZO Kachowka i Wiktorija Mykołajiwka, które zdobyli po 2 tytuły mistrzowskie.

Stan na maj 2021.

Mistrzowie Ukraińskiej SRR wśród amatorów 
 2 razy:
 Enerhija Nowa Kachowka
 Metalist Sewastopol
 1 raz:
 Awanhard Roweńky
 Awtomobilist Sumy
 Chimik Czernihów
 Dnipro Heronymiwka
 Drużba Buczacz
 Dynamo Irpień
 Hranit Czerkasy
 Kołos Nikopol
 Kołos Pawłohrad
 Kremiń Krzemieńczuk
 Łokomotyw Żdanow
 Majak Charków
 Metałurh Dnieprodzierżyńsk
 Naftowyk Ochtyrka
 Nowator Mariupol
 Nywa Brzeżany
 Pryładyst Mukaczewo
 SKA Kijów
 Sokił Lwów
 Szachtar Kirowsk
 Szachtar Makiejewka
 Szachtar Stachanow
 Torpedo Zaporoże
 Worskła Połtawa

Klasyfikacja według obwodów i regionów 
Siedziby klubów (z wyjątkiem rozgrywek o Mistrzostwo Ukraińskiej SRR): Stan na czerwiec 2021.

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej na Ukrainie

Przypisy

Bibliografia 
 Strona Ukraińskiego Stowarzyszenia Amatorskiej Piłki Nożnej 
 Informacja na stronie Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej 
 Mistrzowie Ukraińskiej SRR w bazie UkrainianSoccerHistory 

Ukraina
Rozgrywki piłkarskie na Ukrainie
Ukraina
Mistrzostwa Ukrainy w piłce nożnej mężczyzn